

События 

		
 Договор в Алькала де Энарес между Кастилией и Арагоном о совместных действиях против Гранады.
 Основан город Хотьково Московской области
25 января — король Англии Эдуард II женится на Изабелле Французской. Они оба коронованы через месяц (25 февраля).
15 апреля — Абу Хамму I восходит на трон государства Аблальвадидов после смерти своего брата Абу Зайяна I.
 1 мая — король Германии Альбрехт I заколот в результате заговора племянником Иоганном Швабским.
23 мая — Битва при Инверари: победа Роберта Брюса над своим оппонентом Джоном Комином, графом Бьюкена. Последующее опустошение земли Бьюкен.
29 июня — Битва на реке Ди: победа войск Эдуарда Брюса над войсками Дунгала Макдауэлла.
Лето — Битва в Брэндерском перевале: Джон Макдугалл наголову разбит Робертом Брюсом.
13 ноября — Тевтонский орден захватил Гданьск и всю Померанию, отрезав Польшу от моря.
Начало Северогерманской маркграфской войны (1308-1317) между Данией, Мекленбургом, Померанией и Тевтонским орденом с одной стороны и Бранденбургом и Ганзейской лигой с другой, за господство в южной части Балтийского моря. Поражение Бранденбурга.
 1308—1313 — Император Германии Генрих VII, граф Люксембургский (ок.1275-1313). 
 1308—1342 — Король Венгрии Карл Роберт Анжуйский (1288—1342).
После смерти Юрия Львовича в Галицко-Волынском княжестве стали править его сыновья Лев Юрьевич и Андрей Юрьевич (до 1323).
Ордынский хан Тохта напал на генуэзскую колонию Кафу. Генуэзцы сожгли город и эвакуировались на кораблях.
 Турки стали разорять Византию, переправляясь через Босфор. Михаил IX попытался взять крепость турок на европейском берегу Геллеспонта. Турки полностью разгромили его. Андроник стал откупаться от турок ежегодной данью.
Основан бейлик Айдын (1308-1425).
Основан бейлик Хамидидов（1308-1391）.
1308—1334 Эмир Айдына Мехмед-бей Айдыноглу.
1308—1320 —Король Киликийской Армении Ошин.
 1308—1311 — Правители улуса Чагатая подчиняют улус Угэдэя.
 1308—1311 — Султан Дели Ала-ад-дин организовал большой поход в Декан и завоевал его вплоть до реки Кавери на крайнем юге.
 1308—1311 — Император Китая У-цзун (Кайшан-Гюлюк).
1308—1318 — Император Японии Ханадзоно.
 Землетрясение разрушило остров Рюген, в результате чего откололся остров Руден.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1308 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1308 году
 Английский философ и богослов Иоанн Дунс Скот
 1 мая — Альбрехт I Австрийский, король Германии с 1298 года (род. 1255)

См. также

Примечания